Donderer ist der Familienname folgender Person:

 Florian Donderer (* 1969), Geiger und Dirigent
 Karl Donderer (1884–1976), deutscher Politiker, MdL
 Michael Donderer (* 1950), deutscher Klassischer Archäologe und Epigraphiker
 Prosper Donderer (1715–1779), von 1760 bis 1779 Abt des Chorherrenstifts Kreuzlingen